Konečný, Koneczny, Konecny (f. Konečná)
 David Konečný, joueur tchèque de volley-ball
 Petr Konečný, joueur tchèque de volley-ball
 Tomáš Konečný, coureur cycliste tchèque